Graton ist der Familienname folgender Personen:

 Francine Graton, belgische Comic-Zeichnerin und Tochter von Jean Graton
 Jean Graton (1923–2021), französisch-belgischer Comic-Zeichner und -Autor
 Louis Caryl Graton (1880–1970), US-amerikanischer Geologe
 Philippe Graton (* 1961), belgischer Comic-Zeichner und Sohn von Jan Graton
 Vincent Graton (* 1959), kanadischer Schauspieler

Graton ist der Name folgender Orte:
 Graton (Kalifornien), Stadt im Bundesstaat Kalifornien

Siehe auch:
 Gratton